Espírito Santo steht für:
 Espírito Santo, Bundesstaat in Brasilien
 Espírito Santo (Mértola), Gemeinde im Kreis Mértola, Portugal
 Espírito Santo (Nisa), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Nisa, Portugal
 Kloster Colégio do Espirito Santo, Zisterzienserabtei in Coimbra, Portugal 
 Espírito Santo Ästuar, Ästuar in Mosambik

Espírito Santo ist der Familienname folgender Personen:
 Alda do Espírito Santo (1926–2010), são-toméische Politikerin und Dichterin
 Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira (* 1953), angolanischer Politiker und Diplomat
 Norberto José Maria Espírito Santo, osttimoresischer Politiker
 Nuno Espírito Santo (* 1974), portugiesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Banco Espírito Santo, portugiesisches Großbankhaus
 Espírito Santo International, portugiesische Unternehmensgruppe und Hauptaktionär der gleichnamigen Großbank 
 Espiritu Santo (Begriffsklärung)
 Sancti Spiritu, spanische Siedlung auf dem Territorium von Argentinien
 Sanctus Spiritus